Vingtaine du Nord, vingtaine de Saint-Jean à Jersey
 Vingtaine du Nord, vingtaine de Sainte-Marie à Jersey